Deichmann steht für:
 Deichmann SE, deutsches Schuhhandelsunternehmen

Deichmann ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas IV. Deichmann († 1673), deutscher Stiftspropst in Heidenfeld
 Arnold Deichmann (1800–1870), deutscher Lehrer, Offizier, Geodät und Kartograf
 Carl Deichmann (* 1946), deutscher Politikdidaktiker
 Christel Deichmann (* 1941), deutsche Politikerin (SPD)
 Christine Deichmann (1869–1945), dänische Malerin
 Christoph Deichmann (1576–1648), deutscher Jurist und Diplomat
 Edgar Deichmann (1913–2016), deutscher Holocaust-Überlebender und Ehrenbürger der Stadt Syke
 Elisabeth Deichmann-Schaaffhausen (1811–1888), deutsche Bankiersgattin
 Ernst Deichmann (1856–1921), deutscher Rittergutsbesitzer, 1887–1919 Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Felix Michael Deichmann (1936–2010), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Freya Deichmann, Geburtsname von Freya von Moltke (1911–2010), deutsche Juristin und Widerstandskämpferin
 Friedrich Wilhelm Deichmann (1909–1993), deutscher Archäologe und Byzantinist
 Georg Deichmann (1853–1922), preußischer Generalmajor
 Hans Deichmann (1907–2004), deutscher Widerstandskämpfer
 Heinrich Deichmann (Heinrich Otto Deichmann; * 1962), deutscher Unternehmer
 Heinz-Horst Deichmann (1926–2014), deutscher Unternehmer
 Henrik Deichmann (1871–1939), dänischer Arzt und Zoologe

 Jonas Deichmann (* 1987), deutscher Extremsportler
 Karl Deichmann (1863–1940), deutscher Politiker (SPD)
 Kathinka von Deichmann (* 1994), liechtensteinische Tennisspielerin
 Leon Deichmann (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Mento Deichmann, deutscher lutherischer Theologe, Direktor einer Schule und Autor
 Otto Deichmann (1838–1911), deutscher Bankier
 Paul Deichmann (1898–1981), deutscher Luftwaffengeneral 
 Philipp Deichmann (1889–1962), deutscher Verwaltungsjurist
 Thomas Deichmann (* 1962), deutscher Journalist und Autor
 Ute Deichmann (* 1951), deutsche Biologin und Wissenschaftshistorikerin
 Wilhelm Ludwig Deichmann (1798–1876), deutscher Bankier
 Yannick Deichmann (* 1994), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Deichman
 Teichmann